De hoofdpersoon uit de Britse sciencefictionserie Doctor Who
Een personage uit de Amerikaanse sciencefictionserie Star Trek: Voyager, zie De dokter (Star Trek)
De Italiaanse motorcoureur Valentino Rossi
De Britse historicus Roland Rotherham
The Doctor (The Doobie Brothers), een muzieknummer uit 1989

Zie ook
Doctor